2 miejscowości w Polsce: 
 Giżyno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bielsk 
 Giżyno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Kalisz Pomorski

1 jezioro w Polsce:
 Giżyno – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Kalisz Pomorski